

Francja 
 Strasburg (fr. Strasbourg, niem. Straßburg) – miasto

Niemcy 
 Strasburg (Uckermark) (pol. Strasburg Wkrzański) – miasto w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald
 Strasburg – dawny powiat w latach 1990-1994
 Strasburg i. Westpr.- dawny powiat w latach 1818-1920

Polska 
 Strasburg in Westpreußen, Strasburg an der Drewenz – obecnie Brodnica

Stany Zjednoczone 
 Strasburg – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Arapahoe
 Strasburg – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby
 Strasburg – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Cass
 Strasburg – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Emmons
 Strasburg – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 Strasburg – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
 Strasburg – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Shenandoah
 Strasburg (ang. Strasburg Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster

Zobacz też 
 Strasberg
 Strassberg
 Straßberg
 Straßburg